Тъпчилещов може да се отнася за:
 Никола Тъпчилещов (1817 – 1895) – български търговец и общественик;
 Петко Тъпчилещов (1854 – 1939) – български търговец, политик и общественик;
 Стоян Тъпчилещов (1850 – 1896) – български търговец и общественик;
 Христо Тъпчилещов (1808 – 1875) – български търговец и общественик.